Umspannwerk Süd steht für:

 Umspannwerk Süd (Hannover), Industriedenkmal in Hannover
 Umspannwerk Süd (Wien), Versorgungsbauwerk in Wien